Bījār kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bījār (ort i Iran), Kurdistan, 
 Shahrestān-e Bījār, kommun, Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar